Tampanga peut désigner :
Tampanga, la localité située dans le département de Diabo au Burkina Faso.
Tampanga, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso.

Homonymie de localités